Kastelnuovo ima više značenja:
 Kastelnuovo (Areco)
 Kastelnuovo (Bolonja)
 Kastelnuovo (Kremona)
 Kastelnuovo (Frozinone)
 Kastelnuovo (L'Akvila)
 Kastelnuovo (Mantova)
 Kastelnuovo (Padova)
 Kastelnuovo (Peruđa)
 Kastelnuovo (Pjačenca)
 Kastelnuovo (Piza)
 Kastelnuovo (Prato)
 Kastelnuovo (Teramo)
 Kastelnuovo (Trento)